Гамма́русы, или мормы́ш () — род высших раков из семейства гаммарид отряда бокоплавов. Включает более 200 видов.

Строение 
Тело длиной около 1 см согнуто дугой, одето в твёрдый хитиновый панцирь, состоящий из 14 частей. На голове расположены 2 глаза и две пары усиков-антенн, служащих органами осязания при поиске пищи. Движутся гаммарусы боковыми ударами тела, дополнительно помогая себе 9 парами ног, за что и получил второе название бокоплав. Грудные ноги дыхательные, с жабрами. Три передние пары брюшных ног двухголовковые с плавательными щетинками, служат для плавания. Три задние пары направлены назад, вместе с тельсоном (хвостом) служат для прыжков. У самок на груди выводковая камера для вынашивания яиц. Развитие прямое.

Распространение и образ жизни 
Гаммарусы распространены в Голарктике и в тропических районах Северного полушария. Они населяют как пресные, так и солёные водоёмы. Держатся в основном под камнями, среди гальки и крупного песка в береговой полосе.

Питаются гаммарусы преимущественно растительной пищей, поедая гниющие органические остатки опавших листьев и водных растений.

Генетика 
В кариотипе гаммарусов от 13 до 27 пар хромосом.

Прикладное значение 
Гаммарусы популярны и незаменимы в использовании в качестве корма на рыбозаводах, и широко применяются при выращивании форели, осетровых, карповых и других ценных видов рыб. В аквариуме используются для кормления средней и крупной рыбы, а также как хороший балластный корм, способствующий очищению пищеварительной системы у рыб. С удовольствием поедается водными видами черепах.

Гаммарусы считаются одним из лучших кормов благодаря своей высокой питательной ценности и большому содержанию каротина. Анализ показывает, что в 12,8 % сухого веса гаммаруса содержится 56,2 % белка, 5,8 % жиров, 3,2 % углеводов.

В живом виде гаммарусы могут быть переносчиками рыбных паразитов, поэтому при использовании для кормления рыб их обеззараживают озонированием и замораживанием.

Гаммарусы широко применяются в экотоксикологических исследованиях. Они относятся к числу важных модельных организмов, на примере которых изучаются взаимоотношения между паразитами и их хозяевами.

За Уралом и в Сибири считается лучшей насадкой на крючки для ловли рыб. Лов производится исключительно зимою на гороховину, льняные и ржаные снопы, куда гамарусы любят забираться, или решетом, в которое они приманиваются пучком мочала, натертого луком. Сохраняются на холоде живыми до двух недель.

Виды 
В мировой фауне известно более 200 видов, в том чтисле:

Примечания 

Бокоплавы
Аквариумный корм
Роды ракообразных